Ольга Онищенко:
 Онищенко, Ольга Владимировна (род. 1972) — депутат Государственной думы.
 Онищенко, Ольга Николаевна (род. 1963) — советская и российская актриса.